Swinton – miasto w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Swinton (Harrogate) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Swinton (Ryedale) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Swinton – miasto w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 szkockie nazwisko:
 Swinton – klan
 Tilda Swinton – aktorka
 Hrabia Swinton – parostwo Zjednoczonego Królestwa